Wolfgang Neuser ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Neuser (Philosoph) (* 1950), deutscher Philosoph 
 Wolfgang Neuser (Theologe) (* 1951), deutscher Theologe
 Wolfgang Neuser (Musiker) (1951–2018), deutscher Musiker und Psychotherapeut